Der Begriff Egelschnecken ist
 eine veraltete Bezeichnung für die Nacktschneckenfamilie der Schnegel (Limacidae)
 eine frühere Bezeichnung für die Zerkarien verschiedener Leberegel, wie z. B. Großer Leberegel und Kleiner Leberegel